Иван Гауснер (; ) — чешский шахматист, международный мастер (1979).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Чехословакии
Шахматисты Чехии